Анри-Пьер Кастельно (, ) — французский дивизионный генерал, адъютант Наполеона III.

Биография 
Родился 30 июля 1814 года в городе Прад (департамент Восточные Пиренеи) в семье аристократа.

Император Наполеон III, при котором он состоял адъютантом, послал его в конце 1866 года в Мексику с поручением убедить императора Максимилиана к отказу от престола и немедленному возвращению в Европу. Максимилиан отвечал решительным отказом, но французские войска, тем не менее, оставили Мексику. В битве при Седане Кастельно был постоянно при императоре и принимал участие вместе с генералом де Вимпфеном в переговорах о капитуляции. В марте 1876 года Кастельно был тайно послан в Берлин и получил там назад шпагу Наполеона.

Умер 1 ноября 1890 в Париже.

Примечания

Ссылки 
 

Дивизионные генералы (Франция)
Участники Франко-прусской войны